

Toponymes 
 Bluesky est un hameau de Fairview N 136, situé dans la province canadienne d'Alberta.

Titres 
  est un film américain de Tony Richardson, sorti en 1994.
 Blue Sky Mining est le septième album studio du groupe de rock australien Midnight Oil sorti en 1990.
  est une chanson du groupe Electric Light Orchestra sortie en 1978.
 Goodbye Blue Sky est une chanson du groupe de rock progressif britannique Pink Floyd qui apparaît sur l'album The Wall sorti en 1979.

Entreprises 
 BlueSky Software est un studio américain de développement de jeux vidéo.
  est un studio d'animation par ordinateur américain qui a été créé par Chris Wedge en 1987 à New York.
 Blue Sky Tower est un gratte-ciel d'Oulan-Bator en Mongolie.